Periban kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Francisco Peribán, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Peribán de Ramos, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Peribán, kommun, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar